Georges Mesmin (né en 1926), homme politique français ; 
 René Mesmin (1897-1931), aviateur français ; d’où :
 la rue Le Brix-et-Mesmin à Paris ().

 Mesmin Florent Bernier (1809-1892), homme politique français, député du Loiret.

Voir aussi 
  : nom de lieu faisant référence un saint Mesmin.